Falanx, een gesloten infanterieformatie, bestaande uit hoplieten of hypaspisten, die bewapend waren met lange lansen en beschermd door metalen helmen en grote schilden en vaak ook door andere pantsering
 Vingerkootjes, phalanges, enkelvoud falanx, het uiteinde van de handen
 Teenkootjes, phalanges, enkelvoud falanx, het uiteinde van de voeten
 Superfamilie (biologie), falanx of phalanx is een niet meer erkend taxonomisch niveau, vergelijkbaar met de superfamilie, onder het niveau van de onderorde en boven dat van de familie.